Соревнования на брусьях среди женщин на летних Олимпийских играх 1996 года прошли 28 июля на Джорджия Куполе.

Квалификация на Финале основан на комбинированных оценках от обязателъных упражнениях и дополнительных поставках.

Финал 

 За пределы

Ссылки